

Događaji 
 Bitka kod Beneventa, između epirskog kralja Pira i Rimljana

Rođenja

Smrti

Izvori

Vanjske poveznice